L'Open de Kuala Lumpur masculin 2010 (ou Kuala Lumpur Open Squash Championships 2010) est l'édition masculine 2010 de l'Open de Kuala Lumpur, qui est un tournoi PSA International 50. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 15 au . 

Le  mondial Ramy Ashour remporte le trophée en battant son compatriote Karim Darwish en finale.

Dotation et points 
En 2010, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant : :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Kuala Lumpur féminin de squash 2010
 Open de Kuala Lumpur
 Saison 2010 de la PSA

Liens externes 

masculin 2010
Squash en 2010
Sport en Malaisie en 2010
Sport en mars 2010